Zawody Pucharu Świata w biathlonie w Östersund były pierwszymi w sezonie 2021/2022 w tej dyscyplinie sportu. Konkurencje rozegrane zostały w dniach 27–28 listopada 2021. Rywalizacja odbyła się w biegu indywidualnym i sprincie.

Pierwotnie otwarcie sezonu miało odbyć się w Kontiolahti, jednakże w maju 2021 roku IBU zdecydowała się przenieść ósmy etap rywalizacji (3-6 marca 2022) z Raubiczy na Białorusi do fińskiej miejscowości. Pierwsze zawody zorganizuje więc Östersund, w którym odbędzie się także drugi etap Pucharu Świata. Powodem decyzji była sytuacja polityczna na Białorusi.

Program zawodów

Podium

Mężczyźni

Kobiety

Wyniki

Bieg indywidualny kobiet

Bieg indywidualny mężczyzn

Sprint kobiet

Sprint mężczyzn

Przypisy

Bibliografia 
 

2021 w Szwecji
Biathlon w Szwecji
Puchar Świata w biathlonie 2021/2022
Sport w Östersund